Sidi Moussa är en ort i Algeriet.   Den ligger i provinsen Blida, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Alger. Sidi Moussa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Moussa är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Arif,  meter över havet,  km söder om Sidi Moussa. Runt Sidi Moussa är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alger,  km norr om Sidi Moussa. Trakten runt Sidi Moussa består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Blida (provins)